Численность населения Республики Бурятия по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население — ''' % ().

История 
На территории современной Бурятии, до включения Забайкалья в Российское государство, проживали восточно-бурятские (хоринцы), тунгусские и монгольские племена. Родина Темуджина (Чингис-хана), а также предполагаемое место его захоронения находится между Байкалом и рекой Онон, притоком Амура. К XIX веку часть западных бурят, живших к западу от Байкала, переселилась на восточный берег, в Забайкалье, потеснив эвенков и халха-монголов.

В республике, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, бурятский язык можно изучать добровольно. Согласно статистике Минобрнауки республики, в 2016 году чуть более половины из 132 тысяч учеников выбрали бурятский в качестве государственного или родного языка.

Численность населения

Городское и сельское население* 

 * - данные приведены в границах соответствующей переписи населения.

** - наличное население

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Динамика 
Изменение доли наиболее многочисленных национальностей Бурятии в 1926—2010 гг.:

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 5 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания